Vigilante steht für

 Vigilante (Band), eine japanische Power- und Progressive-Metal-Band
 Vigilante (Computerspiel), ein  Beat-’em-up-Arcade-Spiel
 Vigilante – Bis zum letzten Atemzug, ein US-amerikanischer Film von 2018
 den Allwetterbomber der US Navy North American A-5
 T249 Vigilante, einen Flugabwehrkanonenpanzer

Vigilante ist der Familienname folgender Personen:
 John Vigilante (1985–2018), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Mike Vigilante (* 1979), US-amerikanischer Eishockeyspieler